Laudon může mít více významů:

místopisný název
 německý název vesnice Mezilesí (Cotkytle) v okrese Ústí nad Orlicí

jméno osoby
 Ernst Gideon von Laudon (1717–1790), rakouský vojevůdce
 Ernst Laudon (1832–1915), moravský šlechtic a politik

Externí odkazy